Дина де Марко (, настоящее имя — Диана Сар Нуньес Хименес; ; 6 июля 1937, Мехико, Мексика — 17 июня 1998 там же) — мексиканская актриса.

Биография 
Родилась 6 июля 1937 года в Мехико. С детства мечтала стать балериной, но актрисой стать не мечтала. В 1952 году она стала ведущей мексиканской юной балериной, но дальнейшее знакомство с режиссёром Маурисио де ла Серна определило дальнейшую её актёрскую карьеру. Всего она снялась в 21 работе в кино, среди них присутствовали и сериалы. В России она была знаменита благодаря двум небольшим ролям в сериалах Дикая Роза и Алондра. Несмотря на свою недолгую жизнь, актриса успела внести значительный вклад в историю мексиканского кинематографа. В последние годы жизни она чувствовала себя очень плохо, и поэтому она постоянно была вынуждена проводить время в мексиканских больницах, где врачи поставили ей страшный диагноз — неоперабельный рак последней степени. В больнице она и скончалась 17 июня 1998 года в возрасте 60-ти лет в окружении 4-х детей.

Личная жизнь 
Дина де Марко — мать-героиня. Вышла замуж за актёра и режиссёра Рафаэля Банкельса и родила ему 6 детей, две из которых пошли по стопам своих родителей — ныне известная актриса Росио Банкельс, а также ее сестра, менее известная актриса Марипас Банкельс.

Фильмография

Фильмы 
 1958 — Бобби и Робочисос
 1962 — Секреты секса
 1962 — Зеркало ведьмы — Елена.
 1992 — Лунная соната

Сериалы

Televisa 
 1961 — Разведённые
 1964 — Грозовой перевал
 1967 — Фелипа Санчес, сварщица — Росарио.
 1969 — Соловей
 1978 — Воровка
 1978 — Мама-компаньонка — Лусеро.
 1983 — Искорка
 1984 — Обучение жизни — Перла.
 1984 — Принцесса
 1985 — Биянка Видаль — Гильермина.
 1987 — Время любви
 1987-88 — Дикая Роза — Наталия.
 1989 — Карусель
 1991 — Эгоистичные матери — Хасинта.
 1991 — Шаловливая мечтательница — Донья Берта.
 1995 — Алондра — Трини Гомес.
 1996 — Чужие чувства — Доната.
 1997 — Эсмеральда — Крисанта.

Примечания 
 Биография Дины де Марко взята из испанских источников.

Ссылки 
 Дина де Марко на сайте КиноПоиск
 Дина де Марко на IMDB

Умершие от рака
Артисты, известные под псевдонимами